Id al-Adha (Kurban Bajram) – Święto Ofiarowania w Islamie, obchodzone jest 10 dnia miesiąca Dhul-Hijjah (12 miesiąc kalendarza muzułmańskiego) w 3 dniu pielgrzymki większej do Mekki
 Id al-Fitr (Ramadan Bajram) – święto zakończenia postu w Ramadanie